substancja w naukach przyrodniczych, technicznych (w tym ochronie i inżynierii środowiska) oraz medycznych, oznacza ogólnie to, co substancja w fizyce – materię o niezerowej masie spoczynkowej, czyli pierwiastki chemiczne, związki chemiczne i ich mieszaniny:
 substancja niebezpieczna (w ochronie i inżynierii środowiska)
 substancja zapachowa (nauki przyrodnicze, nauki techniczne; zobacz też: odorant),
 substancja w anatomii (histologii):
 substancja biała,
 substancja szara,
 substancja w chemii – jednorodna chemicznie substancja fizyczna:
 substancja endogenna,
 substancja egzogenna,
 substancja czynna,
 substancja psychoaktywna,
 substancja w filozofii – niejednoznaczne, lecz podstawowe pojęcie metafizyki i ontologii,
 substancja (przenośnie) – zakres spraw, pojęć lub desygnatów materialnych dotyczących pewnej dziedziny, np. substancja (materia) prawna, substancja mieszkaniowa.